Název Bezděčínský potok má více vodních toků:

 Bezděčínský potok (přítok Mohelky) – přítok Mohelky v povodí Jizery v okrese Jablonec nad Nisou
 Bezděčínský potok (přítok Oborského potoka) – přítok Oborského potoka v povodí Lužnice v okrese Tábor